Мананков — российская фамилия.

Носители фамилии
 Мананков, Евгений Владиславович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Мананков, Тихон Павлович (1910—1945) — майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского союза.